Brentwood hace referencia a varios artículos:

Ciudades o municipios

Australia 
 Brentwood (Australia), Noroeste de Australia;

Canadá 
 Brentwood Bay, Columbia Británica;

EE. UU. 
 Brentwood (California), ciudad del Área de la Bahía de San Francisco.
 Brentwood (Maryland)
 Brentwood (Misuri)
 Brentwood (Nuevo Hampshire)
 Brentwood (Nueva York)
 Brentwood (Pensilvania)
 Brentwood (Tennessee)
 North Brentwood (Maryland)

Reino Unido 
 Brentwood, un distrito con el estatus de municipio ubicado en el condado de Essex (Inglaterra);
 Brentwood and Ongar, circunscripción parlamentaria en el distrito anterior y en parte de Epping Forest;
 Brentwood, pueblo y sede administrativa del distrito de Brentwood;

Distritos de ciudades en

Canadá 
 Brentwood en Calgary, Alberta;
 Brentwood Park en Burnaby, Columbia Británica;

EE. UU. 
 Brentwood (Los Ángeles), California;
 Brentwood (Washington D. C.), en el cuadrante noreste de la ciudad de Washington D.C.;
 Brentwood, Austin, Texas;
 Brentwood-Darlington, Portland (Oregón);
 Brentwood en Raleigh (Carolina del Norte);
 Brentwood, distrito en Holliston, Massachusetts.

Nueva Zelanda 
 Brentwood en Upper Hutt, Wellington (Nueva Zelanda);

Colegios

Australia 
 Brentwood Secondary College, Glen Waverley, Melbourne;

Canadá 
 Brentwood College School, Mill Bay, Columbia Británica;

EE. UU. 
 Brentwood School, Los Ángeles, California
 Brentwood High School, Brentwood, Nueva York
 Brentwood Christian School (Austin, Texas)

Reino Unido 
 Brentwood County High School, Essex
 Brentwood School, Brentwood, Essex